Симона Халеп — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Флавия Пеннетта — защищала свой титул, но уступила в четвертьфинале.

Посев 
Все сеяные участницы начинают турнир со второго раунда.

  Серена Уильямс (Полуфинал, отказ)
  Мария Шарапова (Четвёртый раунд)
 ' Симона Халеп (Титул)
  Каролина Возняцки (Третий раунд)
  Ана Иванович (Третий раунд)
  Эжени Бушар (Четвёртый раунд)
  Агнешка Радваньская (Третий раунд)
  Екатерина Макарова (Третий раунд)
  Андреа Петкович (Второй раунд)
  Луция Шафаржова (Третий раунд)
  Сара Эррани (Третий раунд)
  Карла Суарес Наварро (Четвертьфинал)
  Анжелика Кербер (Второй раунд)
  Каролина Плишкова (Четвёртый раунд)
  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
  Мэдисон Киз (Третий раунд)
  Барбора Заглавова-Стрыцова (Второй раунд)
  Елена Янкович (Финал)
  Гарбинье Мугуруса (Третий раунд)
  Ализе Корне (Третий раунд)
  Саманта Стосур (Третий раунд)
  Светлана Кузнецова (Третий раунд)
  Элина Свитолина (Четвёртый раунд)
  Сабина Лисицки (Полуфинал)
  Каролин Гарсия (Четвёртый раунд)
  Варвара Лепченко (Третий раунд)
  Тимея Бачински (Четвертьфинал)
  Зарина Дияс (Третий раунд)
  Камила Джорджи (Второй раунд)
  Коко Вандевеге (Третий раунд)
  Белинда Бенчич (Четвёртый раунд)
  Виктория Азаренко (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

BNP Paribas Open 2015